Existem dois sítios wiki com o nome MormonWiki:
 MormonWiki.com: Projeto apologético pró-mormonismo
 MormonWiki.org: Projeto apologético anti-mormonismo

Desambiguação
Movimento dos Santos dos Últimos Dias
Wikis